Poésies (Stéphane Mallarmé) - verzameling gedichten van Stéphane Mallarmé
 Poésies (Arthur Rimbaud) - verzameling gedichten van Arthur Rimbaud